Mount Vernon High School může být:

 Mount Vernon High School (Arkansas) – škola v Mount Vernon v Arkansasu
 Mount Vernon High School (Illinois) – škola v Mount Vernon v Illinois
 Mount Vernon High School (Indiana) – škola v Fortville v Indianě
 Mount Vernon High School (Iowa) – škola v Mount Vernon v Iowě
 Mount Vernon High School (Missouri) – škola v Mount Vernon v Missouri
 Mount Vernon High School (New York) – škola v Mount Vernon v New Yorku
 Mount Vernon High School (Ohio) – škola v Mount Vernon v Ohiu
 Mount Vernon High School (Jižní Dakota) – škola v Mount Vernon v Jižní Dakotě
 Mount Vernon High School (Texas) – škola v Mount Vernon v Texasu
 Mount Vernon High School (Virginie) – škola v Mount Vernon ve Virginii
 Mount Vernon High School (Washington) – škola v Mount Vernon ve Washington